Майоль может означать:

 Майоль Клюнийский — католический святой, аббат Клюни.
 Майоль, Аристид (Аристид Жозеф Бонавентюр Майоль, ; 1861—1944) — французский скульптор и живописец.
 Майоль, Жак (; 1927—2001) — ныряльщик, многократный чемпион мира по фри-дайвингу.
  — стадион в городе Тулон, Франция.